Yewa steht für:

 Yewa (Orisha), eine Gottheit in der Religion der Yoruba
 Yewa (Fluss), einen Fluss in Benin und Nigeria
 Yewa North, ein Local Government Area in Nigeria
 Yewa South, ein Local Government Area in Nigeria
 Yewa (Ethnie), einer Untergruppe der Yoruba in Nigeria